Marie Jakuba Bádenská (: Marie Jakobäa von Baden, 25. června 1507 – 16. listopadu 1580, Mnichov) byla bádenskou markraběnkou a od roku 1522 provdanou bavorskou vévodkyní.

Původ 
Narodila se z manželství bádenského markraběte Filipa I. (1479–1533) s dcerou falckého kurfiřta Filipa, Alžbětou (1483–1522). Ačkoliv se z tohoto manželství narodilo ještě dalších pět dětí, všechny zemřely v batolecím věku.

Život 
Dne 5. října 1522 se provdala za bavorského vévodu Viléma IV. (1493–1550), nejstaršího syna vévody Albrechta IV. a císařské dcery Kunhuty. Vilém byl podle zákona o následnictví, který měl zabránit dělení území, právoplatným následníkem, ovšem matka prosadila, že i jeho bratr Ludvík X. bude vévodou. Později se ukázalo, že Ludvík má o vládní záležitosti pramalý zájem a raději vede veselý život.
Žila v letohrádku Lusthaus, kde měla se svým manželem rozsáhlou sbírku umění.

Potomci 
 Teodor (2. října 1526 – 7. srpna 1534)
 Albrecht V. (29. února 1528 – 24. října 1579), bavorský vévoda ⚭ 1546 Anna Habsburská (7. července 1528 – 17. října 1590)
 Vilém (17. února 1529 – 22. října 1530)
 Mechtilda (12. července 1532 – 2. listopadu 1565), ⚭ 1557 Filibert (22. ledna 1536 – 3. října 1590), bádenský markrabě

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Jakobea z Badenu na stránkách Genealogie. euweb

Jakobea
Bavorské vévodkyně
Narození v roce 1507
Narození 25. června
Úmrtí v roce 1580
Úmrtí 16. listopadu
Úmrtí v Mnichově
Ženy